Фабула — многозначное слово.
 Фабула — фактическая сторона повествования.
 Иж 21261 (Фабула) — российский легковой автомобиль малого класса с кузовом универсал, выпускавшийся «ИжАвто» в период с 2004 по 2005 год.